Parovactis est un genre de cnidaires  anthozoaires de la famille des  Cerianthidae.

Liste des espèces 
Selon  :

Galerie

Références 

Genre de cnidaires (nom scientifique)
Cerianthidae